Frank Bruno, acteur américain ; 
 Frank Bruno (né en 1961), boxeur anglais ; 
 Frank Bruno (né en 1964), sportif français.